Daniele Quadrini – calciatore italiano
 Marco Quadrini – calciatore italiano